Lustdorf steht für:
 Lustdorf, Dorf der Gemeinde Thundorf im Schweizer Kanton Thurgau
 Lustdorf, deutscher Name des Stadtteils Ljustdorf der ukrainischen Stadt Odessa 
 Lustdorf, deutscher Name des Ortsteils Oškobrh der Gemeinde Opolany in Tschechien